Vothmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Peter Vothmann (1712–1797), Gärtner
 Johann Georg Vothmann (1755–1788), Gärtner